La Peña kan syfta på:

Colombia 

 La Peña (kommun), Cundinamarca, 
 La Peña, Colombia,

Dominikanska republiken 

 La Peña, Dominikanska republiken, Duarte,

Mexiko 

 La Peña, Huejutla de Reyes, 
 La Peña, Tantoyuca, 
 La Peña, Ixcatepec, 
 La Peña, Pisaflores, 
 La Peña, Jalisco, Poncitlán, 
 La Peña, Delstaten Mexiko, 
 La Peña, Guanajuato, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
 La Peña, Oaxaca, 
 La Peña, Singuilucan,

Spanien 

 La Peña, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca,